Выге́лзув () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Выгелзув (гмина Бабице) – село в Малопольском воеводстве.
 Выгелзув (гмина Заполице) – село в Лодзинском воеводстве.
 Выгелзув (гмина Зелюв) – село в Лодзинском воеводстве.
 Выгелзув (гмина Иваниска) – село в Свентокшиском воеводстве.
 Выгелзув (гмина Ижондзе) – село в Силезском воеводстве.